Центр Стівена Удвара-Гезі, Центр Сті́вена У́двара-Ге́зі (англ. The Steven F. Udvar-Hazy Center) — філіал Національного музею авіації і космонавтики США.
 Гезі Лескалі (івр. חזי לסקלי‎, нар. 28 липня 1952, Реховот, Ізраїль — 26 травня 1994) — ізраїльський поет і хореограф.